

Aziende 
 Halls – marchio di caramelle della Mondelēz International

Geografia 
Australia
 Halls Creek – città dell'Australia Occidentale

Stati Uniti d'America
 Halls Corner – comunità non incorporata della California
 Halls – comunità non incorporata della Georgia
 Halls – località del Tennessee

Persone 
 Andy Halls – calciatore inglese
 Ethel May Halls – attrice statunitense
 John Halls – modello e calciatore inglese
 Julian Halls – hockeista su prato britannico
 Monty Halls – esploratore e biologo inglese
 Vicky Halls – veterinaria e saggista inglese

Pagine correlate 
 Hall